«В последний час» — советский чёрно-белый фильм известного кинорежиссёра грузинского происхождения Михаила Чиаурели.

Сюжет 
1918 год. Один из южных городов захвачен белыми. Подпольный большевистский комитет готовит в городе вооружённое восстание. С фронта ожидается прибытие отряда красноармейцев. Чтобы не допустить их в город, белые подрывают ж/д пути. Для восстановления работы железной дороги большевик Забелин организовывает бригаду рабочих.

В ролях 
 Александра Тоидзе — Дина
 Александр Калабегишвили
 Александр Такайшвили — играет самого себя
 М. Стаценко
 А. Мурусидзе
 Николай Санишвили
 Александр Джалахашвили
 М. Забелин

Ссылки 
 
 

Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы-боевики СССР
Военные фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Немые фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Михаила Чиаурели